Anna Maria Martínez Sagi (1907-2000), une poétesse, syndicaliste, journaliste, féministe et athlète républicaine espagnole ;
 Armando Martínez Sagi (1906-1997), un footballeur espagnol ;
 Emilio Sagi (1948-), un metteur en scène espagnol ;
 Emilio Sagi-Barba (1900-1951), un footballeur espagnol ;
 Emili Sagi i Barba (1876-1949), un chanteur baryton catalan ;
 Gonzalo Sagi-Vela (1950-), un joueur espagnol de basket-ball ;
 Jancsi Balogh Sági (1803-1876), un musicien, violoniste et compositeur hongrois ;
 José Luis Sagi-Vela (1944-1991), un ancien joueur espagnol de basket-ball.

Sagi est un prénom.

Voir aussi 
 Samguk sagi, une chronique historique de Corée qui couvre les dix premiers siècles de notre ère
 Aragh Sagi, un alcool de contrebande iranien